Blaschette (luks. Blaaschent) – wieś w centralnym Luksemburgu, w gminie Lorentzweiler. Wieś zamieszkuje 465 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Luksemburg